A 2012-es UEFA-szuperkupa az UEFA-szuperkupa a 37. kiírása, amely az előző szezon UEFA-bajnokok ligájának és az Európa-liga győztesének évenkénti mérkőzése. A találkozót 2012. augusztus 31-én a 2012-es Európa-liga-győztese és a 2012-es UEFA-bajnokok ligája-döntőjének győztese játszotta a monacói II. Lajos Stadionban. A mérkőzést az Atlético Madrid 4–1-re nyerte, Radamel Falcao három gólt szerzett. 1977 után először fordult elő, hogy egy játékos mesterhármast érjen el a szuperkupa-döntőben.

2012 után már nem Monacoban rendezik a mérkőzést, az UEFA döntése értelmében 2013-ban Prága lesz a döntő házigazdája. Az UEFA-szuperkupa döntőjét 1998 óta mindig a monacói II. Lajos Stadionban rendezték.

Résztvevők 
A 2011–2012-es UEFA-bajnokok ligája győztese, a Chelsea korábban 1998-ban, a KEK győzteseként játszott UEFA-szuperkupa döntőt, amelyet meg is nyert az akkori BL-győztes Real Madrid ellen. A 2011–2012-es Európa-liga győztese, az Atlético Madrid 2010-ben, Európa-liga győztesként játszott az UEFA-szuperkupa döntőjében, amelyet az olasz Internazionale ellen nyert meg.

A mérkőzés

Jegyzetek

További információk 
 Az UEFA-szuperkupa hivatalos honlapja

Kapcsolódó szócikkek 
 2011–2012-es UEFA-bajnokok ligája
 2011–2012-es Európa-liga

2012
Uefaszuperkupa